Benue – rzeka w Afryce
 Benue – stan w Nigerii
 Benue – departament w Kamerunie
 Benue – park narodowy i rezerwat biosfery w Demokratycznej Republice Konga